István Gulyás ist der Name folgender Personen:

* István Gulyás (Tennisspieler) (1931–2000), ungarischer Tennisspieler
 István Gulyás (Handballspieler) (* 1968), ungarischer Handballspieler und -trainer